Гилеспи има више значења:
 Округ Гилеспи (Тексас)
 Гилеспи (Илиноис)